Чангас — озеро на территории Суккозерского сельского поселения Муезерского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 3,1 км², площадь бассейна — 94,5 км². Располагается на высоте 179,4 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая, вытянутая с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, местами болотистые, сильно изрезанные.
С северо-запада и востока в озеро впадают безымянные водотоки.

С северо-востока в озеро впадает, а с юго-востока из озера вытекает река Сулос.

Вдоль северо-восточного берега озера проходит линия железной дороги Суоярви — Ледмозеро.

Населённые пункты близ озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Тумба — расположен в 10,5 км к западу от озера.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000017685.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Торосозерки
Озёра Муезерского района